Серия B 1942/1943 () — 14-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 3 октября 1942 года и закончился 6 июня 1943 года. В чемпионате приняли участие 17 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1942/43 на rsssf.com

1942/1943
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1942 году
Спорт в Италии в 1943 году